John Nilsson, švedski hokejist, * 14. avgust 1905, Taxinge, Švedska, † 22. oktober 1978, Stockholm, Švedska.

Nilsson je v svoji karieri igral za kluba Södertälje SK in AIK IF v švedski ligi, v sezoni 1925/26 je bil tudi prvi strelec lige, za švedsko reprezentanco pa je nastopil na enem Evropskem prvenstvu, na katerem je bil dobitnik zlate medalje, skupno je za reprezentanco nastopil na enajstih tekmah.

Pregled kariere (nepopoln)

|-
| Södertälje SK
| Švedska 2. liga
| 24/25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3
|
| 3
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 25/26
|
|
| 11
|
| 11
|
|
|
|
| 10
|
| 10
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 26/27
|
|
| 3
|
| 3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 27/28
|
|
| 7
|
| 7
|
|
|
|
| 0
|
| 0
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 28/29
|
|
| 9
|
| 9
|
|
|
|
| 4
|
| 4
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 29/30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1
|
| 1
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 30/31
|
|
| 5
|
| 5
|
|
|
|
| 1
|
| 1
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 31/32
|
|
| 5
|
| 5
|
|
|
|
| 6
|
| 6
|
|
|-
| Švedska
| Evropsko prvenstvo
| 32
|
| 6
| 1
|
| 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 32/33
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 6
| bgcolor="#7FFF00" | 41
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 41
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 25
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 25
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Švedski hokejski napadalci
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti Södertälje SK
Hokejisti AIK
Švedski nogometni reprezentanti
Nogometaši AIK Fotbolla
Športniki več športov